Старгардский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Западно-Поморское воеводство. Центр повета — город Старгард-Щециньски. Занимает площадь 1519,59 км². Население — 120 422 человека (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Старгард-Щециньски, Хоцивель, Добжаны, Иньско, Сухань
 городские гмины: Старгард-Щециньски
 городско-сельские гмины: Гмина Хоцивель, Гмина Добжаны, Гмина Иньско, Гмина Сухань
 сельские гмины: Гмина Долице, Гмина Кобылянка, Гмина Маряново, Гмина Стара-Домброва, Гмина Старгард-Щециньски

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Западно-Поморского воеводства